Bürkel ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Bürkel (1905–1986), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdB
 Heinrich Bürkel (1802–1869), deutscher Maler des Biedermeier
 Johann Nepomuk Bürkel (1864–1951), deutscher Architekt und Baumeister
 Johann Nepomuk Bürkel der Ältere (1802–?), deutscher Architekt und Baumeister

Siehe auch:
 Bürckel
 Bürkle